Нижче наведено список 32 муніципалітетів департаменту Гваделупа.

Гваделупа